

Села:
 Охрімівка — Запорізька область, Мелітопольський район
 Охрімівка — Харківська область, Чугуївський район